Graichen ist der Familienname folgender Personen:
 Gina Graichen (* 1955), deutsche Polizeikommissarin
 Gisela Graichen (* 1944), deutsche Fernsehjournalistin und Autorin
 Hans-Georg Graichen (1919–2008), deutscher Jurist und Steuerberater
 Henry Graichen (* 1976), deutscher Politiker, Landrat im Landkreis Leipzig ab 2015
 Johann Gottfried Graichen, deutscher Politiker, Mitglied des Sächsischen Landtags 1833/34
 Patrick Graichen (* 1972), deutscher Umweltökonom, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
 Ulf Graichen (* 1965), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Tischlerei Graichen